Somerdale bezeichnet folgende Orte:

 Somerdale (New Jersey) in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Somerdale (Somerset) in der Nähe von Bristol, Großbritannien